Hoffhalter ist der Familienname folgender Personen:

 Raphael Hoffhalter (um 1525/30–1568), Buchdrucker, Formschneider und Schriftgießer (eigentlich Skrzetusky)
 Rudolf Hoffhalter (1550–1586), Drucker